Сонко́р () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах. Административный центр — город Сонкор.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Колиаи (Куллийе) (بخش کلیائی)
Население области на 2006 год составляло 95 904 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Керманшаха